Le nom Remedios (littéralement remèdes ou solutions, en castillan) se rapporte aux articles suivants :

Toponymes
 Remedios, une municipalité de la province de Villa Clara à Cuba ;
 Remedios, une municipalité du département d'Antioquia, en Colombie ;
 Los Remedios, district de Séville, en Espagne ;
 Los Remedios, quartier du district du même nom (Séville, Espagne) ;
 Pont de los Remedios, pont de Séville.
Remedios (Panama) un corregimiento de la province de Chiriqui au Panama

Prénoms
 Remedios Amaya, chanteuse de flamenco espagnole ;
 Remedios Varo, artiste peintre espagnole.

Prénom espagnol
Prénom féminin